Naselja u Srbiji:
 Gornja Toponica (Niš, Srbija), naselje u općini Niš
 Gornja Toponica (Prokuplje, Srbija), naselje u općini Prokuplje